Konieczko – nazwisko
 Konieczko – postać fikcyjna, bohater serialu Włatcy móch